Marshfield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Marshfield Township (Minnesota)
 Marshfield Township (Missouri)
 Marshfield Township (South Dakota)